Caucalis grandiflora är ett taxon som använts för flera växter:

C. grandiflora (Boiss.) B.D.Jacks. – synonym till Lisaea heterocarpa
C. grandiflora L. – synonym till Orlaya grandiflora
C. grandiflora Candargy – synonym till Caucalis candargyi

flockblommig växtsynonymer